Фольц (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фольц, Август (1851—1926) — рижский скульптор.
 Фольц, Арина (род. 1997) — узбекская теннисистка.
 Фольц, Ганс — немецкий драматург и врач XV в.
 Фольц, Герман (1847—1941) — немецкий скульптор.
 Фольц, Мориц (род. 1983) — немецкий футболист.
 Фольц, Ричард (род. 1961) — канадский учёный.
 Фольц, Филипп фон (1805—1877) — немецкий исторический живописец.